Mezen (vogels), familie van de zangvogels

Personen:
Mees (geslacht), familie Mees
Conno Mees (1894-1978), een Nederlands uitgever
Daniel Constant Mees (1882-1955), een Nederlands burgemeester van onder meer Spijkenisse
Fokko Alting Mees (1819-1900), een Nederlands advocaat, bankier, rechter, politicus en bestuurder
Fokko Mees (1887-1968), een Nederlands graficus, tekenaar, houtsnijder, etser, illustrator en boekbandontwerper
Gerlof Fokko Mees (1926-2013), een Nederlands ichtyoloog, ornitholoog en museumconservator
Heleen Mees (1968), een Nederlands econoom en publicist
Herman Mees (1880-1964), een Nederlands kunstschilder
Johan Rudolf Mees (1882-1936), een Nederlands burgemeester van Leerdam
Marten Mees (1828-1917), een Nederlands bankier en makelaar
Philibert Mees (1929-2006), een Belgisch componist en pianist
Victor Mees (1927-2012), een Belgisch voetballer
Willem Mees (1813-1884), president van de De Nederlandsche Bank

Mées, gemeente in het Franse departement Landes
Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence)
Les Mées (Sarthe)